Pfundt ist der Familienname von:

 Dieter Pfundt (* 1952), deutscher Investmentbanker
 Ernst Pfundt (1806–1871), deutscher Paukist
 Konrad Pfundt (1927–2003), deutscher Straßenbauingenieur
 Reinhard Pfundt (* 1951), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Pfund (Begriffsklärung)